Slovo šopa označuje

 drobnou stavbu určenou zpravidla k ukládání nářadí (v podstatě synonymum pro kůlnu)

v kultuře

 Šopa (nahrávací studio) – nahrávací studio v Lipově